Geografia
Ava (Birmânia)
Ava (Illinois)
Ava (Missouri)

Outros usos
 Ava (filme), com Jessica Chastain e John Malkovich
 

Desambiguações de antropônimos